Urgenca (izvirno ER) je ameriška medicinska dramska serija, ki jo je ustvaril romanopisec Michael Crichton. Izvirno jo je predvajala televizija NBC. Velja za eno najbolj kultnih serij vseh časov. Serija je prejela 122 nominacij za najprestižnejšo nagrado v televizijski indrustriji - emmyja (osvojila jih je 22), kar je rekord. Predvajali so jo 15 sezon (zadnji del je bil na sporedu 2. aprila 2009).

V Sloveniji je prvih 13 sezon predvajal POP TV, 14. pa je prišla na spored tretjega programa POP TV-jevega izdajatelja, Pro Plusa, na POP BRIO, in sicer 21. aprila 2011. Na sporedu je bila od ponedeljka do petka ob 20.00. Končala se je v sredo, 18. maja 2011.

Zadnja 15. sezona je prišla na spored v četrtek, 19. maja 2011 in se končala 17. junija 2011.

Glavni igralci po sezonah in epizodah 

<span style="font-size:85%">

Graf z glavnimi igralci

Pomembnejše nagrade in nominacije 
 22 emmyjev (od tega 6 primetime) in 122 nominacij (rekord)
 24 zlatih globusov in 22 nominacij
 3 nagrade prism in 3 nominacije
 8  nominacij za nagrado satellite

Zunanje povezave 
 
 

Ameriške televizijske serije
Televizijske serije leta 1994
Zdravniške televizijske serije
Dobitniki emmyja (serije)